Parque Municipal Horto de Maruípe está situado no bairro de Maruípe, um dos mais tradicionais de Vitória, no Estado do Espírito Santo, Brasil.

São 66.129m² de um belo cenário preservado da Mata Atlântica, onde o verde se mistura com o colorido das diversas espécies de bromélias típicas da região serrana capixaba. O parque foi inaugurado em 22 de outubro de 1995 e sua principal atração é um extenso corredor coberto por grandes palmeiras imperiais. O Horto de Maruípe é uma referência quando se trata de lazer e meio ambiente em Vitória. Também conta com uma boa estrutura, onde encontra-se pista de patinação, campo de futebol, quadras poliesportivas, equipamentos para a prática gratuita de exercícios físicos orientados e parquinhos para as crianças. No parque é possível presenciar uma nascente que desce pelas encostas formando pequenos lagos e um corrégo com curvas onde se encontra éspecies de aves aquáticas.

Como chegar 
No bairro de Maruípe, acesse o parque pela seguinte via:

Avenida Maruípe, próximo ao Quartel da Polícia Militar.

Funcionamento 
Segundas-feiras, das 6:00 às 8:00 horas e das 17:00 às 22:00 horas. Terça-feira a domingo, das 6:00 às 22:00 horas.

Áreas verdes de Vitória (Espírito Santo)